

Musica 

 Pueblo nuevo  – brano del contrabbassista Cachao

Geografia

Punti di interesse 

 Pueblo Nuevo – stazione della metropolitana di Madrid

Località 

Pueblo Nuevo – comune della Colombia nel Dipartimento di Córdoba

Pueblo Nuevo – località della Costa Rica nel cantone di Osa

Pueblo Nuevo – comune del Guatemala nel Dipartimento di Suchitepéquez

Pueblo Nuevo – comune del Messico nello Stato di Durango
Pueblo Nuevo – comune del Messico nello Stato di Guanajuato

Pueblo Nuevo – comune del Nicaragua nel Dipartimento di Estelí

 Pueblo Nuevo – comune situato nel distretto di Panama

Pueblo Nuevo – distretto del Perù nella provincia di Chincha

Pueblo Nuevo – cittadina del Venezuela nello Stato di Falcón
Pueblo Nuevo – cittadina del Venezuela nello Stato di Zulia